Stein kan som auktorsförkortning betyda:

 Berthold Stein
 David L. Stein, iktyolog
 Georg H.W. Stein (1897–1976), zoolog
 Johann Philip Emil Friedrich Stein
 Johann Philipp Emil Friedrich Stein (alt.stavn.)
 Martin Stein
 Paul Stein
 Samuel Friedrich Nathaniel Stein

Robotskapade auktorsförkortningar